César Farías – allenatore di calcio venezuelano
Diego Farías – calciatore brasiliano
Ernesto Farías – calciatore argentino
Rogelio Farías – calciatore cileno